Green megye (Kentucky) 
 Green megye (Wisconsin)

Lásd még 
Greene megye (egyértelműsítő lap)